Славя́нская на́бережная — название набережных в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Славянская набережная — набережная в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Славянская набережная — набережная в Ужгороде.

См. также 
 Славянская площадь
 Славянская улица
 Славянский бульвар